AUA steht als Abkürzung für:

 American University of Armenia, private Hochschule in Jerewan, Armenien
 American Urological Association, 1902 von Ramón Guiteras gegründete US-amerikanische Berufsvereinigung von derzeit mehr als 16.000 Urologen
 Austrian Airlines, österreichische Fluggesellschaft mit Sitz in Wien nach dem ICAO-Code
 Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, internationaler Verkehrsflughafen der karibischen Insel Aruba nach dem IATA-Code
 Assets under administration, eine finanzielle Kennziffer, siehe Assets under management#Verwandte Kennzahlen

AuA steht als Abkürzung für:

 Arbeit und Arbeitsrecht, monatlich erscheinende Zeitschrift für das Personal-Management 
 Antike und Abendland, wissenschaftliches Jahrbuch im Bereich der Altertumswissenschaften

Aua steht für:

 Aua (Amerikanisch-Samoa), Dorf in Amerikanisch-Samoa
 Aua (Neuenstein), Ortsteil der Gemeinde Neuenstein in Hessen
 Aua (Insel), zu Papua-Neuguinea gehörende Insel im Bismarck-Archipel
 im deutschsprachigen Raum ein Ausruf, mit dem man Schmerzen ausdrückt

AUA